La Liga Panhelénica fue una coalición de casi todas las ciudades griegas con motivo de la invasión persa a Grecia en la Segunda Guerra Médica. Se debe de excluir a Macedonia y Beocia (sin contar Platea y Tespia) y Tracia (que no era griega) por ser aliados de Persia. Primero fue encabezada por Pausanias de Esparta y después por Cimón de Atenas. La principal actuación de la liga fueron la victoria de la batalla de Platea, y, con ello, la expulsión de los persas. Al terminar la guerra contra los persas, Esparta se retiró de la Liga Panhelénica y volvió a la liga del Peloponeso, y Atenas fundó la Liga de Delos.

Integrantes de la Liga 

Esparta, Atenas, Platea, Mégara, Corinto, Tegea, Potidea, Orcómeno de Arcadia, Sición, Epidauro, Trecén, Lépreo, Micenas, Tirinto, Flegias, Hermíone, Eretria, Estira, Calcis, Ambracia, Leuce, Anactorio, Cefalonia y Egina.

Nota: éstas son al menos las ciudades que dieron, con sus más y sus menos, soldados para la victoria en la batalla de Platea.

Véase también 

 Batalla de Platea
 Liga de Delos
 Liga del Peloponeso 
 Liga Beocia

Referencias 

Panhelenica
Grecia en el siglo V a. C.
Alianzas militares del siglo V a. C.